Ащиліса́йський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Каргалинського району Актюбинської області Казахстану. Адміністративний центр — аул Ащилисай.

Населення — 1691 особа (2009; 2111 в 1999).

1997 року до складу сільського округу була приєднана територія ліквідованого Краснополянського сільського округу згідно з рішенням масліхату Актюбинської області від 30 травня 1997 року № 3.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Каргалинського району